

Patronymes 

 Gustavo Giovannoni (1873-1947), architecte et urbaniste italien
 Achille Giovannoni (1926-2014), rameur d'aviron français
 Guilherme Giovannoni (né en 1980), joueur de basket-ball brésilien naturalisé italien
 Jean-Louis Giovannoni (né en 1950), écrivain et poète français (Corse)
 Stefano Giovannoni (né en 1954), designer italien

Patronyme italien